Барбі — лялька
 Барбі Клаус
 Барбі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Барбі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Барбі (Німеччина) — місто у Німеччині, у федеральній землі Саксонія-Ангальт